Příjmení Hlava nosí více významných osobností:

 Jaroslav Hlava (1855–1924) – český lékař, patologický anatom
 Lukáš Hlava (* 1984) – český skokan na lyžích
 Pavel Hlava – český stavební dělník a amatérský kameraman, který natočil teroristické útoky 11. září 2001

Externí odkazy